Campionatul European de handbal masculin 2002 a fost a 5-a ediție organizată de IHF  și a avut loc în perioada 25 ianuarie - 3 februarie 2002 în Suedia. Suedia a câștigat turneul, Germania locul al doilea și Danemarca locul al treilea.

Echipe

Locații

Runda preliminară
Primele trei echipe din fiecare grupă ajung în runda principală. Echipele rămase joacă pentru pozițiile 13-16.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Rundă principală
Primele două din fiecare grupă joacă în semifinale.

Grupa I

Group II

Final

Clasamentul final

Legături externe 
 Site oficial
 
 

2002 în handbal
 
Campionate Europene